Normand steht für:

 Normannische Sprache, französische Eigenbezeichnung

Normand oder Le Normand ist der Familienname folgender Personen:
 Bruce Normand (* 1966), britischer Physiker und Bergsteiger
 Ernest Normand (1857–1923), britischer Genremaler

 Kirstin Normand (* 1974), kanadische Synchronschwimmerin
 Mabel Normand (1892–1930), US-amerikanische Schauspielerin
 Robin Le Normand (* 1996), französischer Fußballspieler
 Roger Normand (1912–1983), französischer Mittelstreckenläufer
 Wilfrid Normand, Baron Normand (1884–1962), schottisch-britischer Jurist und Politiker

 Normand bezeichnet auch einen nachhaltigen Stadtteil im Speyrer Stadtteil Südwest.

Siehe auch:
 Duo Normand, ein französisches Straßenradrennen
 Lenormand